

Patronyme 

 François-Antoine Larocque (1753-1792), personnalité politique canadienne ;
 Joseph La Rocque (1808-1887), ecclésiastique catholique canadien ;
 Charles La Rocque (1809-1875), ecclésiastique catholique canadien ;
 Gédéon Larocque (1831-1903), médecin et personnalité politique canadienne ;
 Paul LaRocque (1846-1926), ecclésiastique catholique canadien ;
 Émilienne Larocque (1865-1924), patronne de presse québécoise ;
 Edward Larocque Tinker (1881-1968), écrivain et philanthrope américain ;
 François de La Rocque (1885-1946), militaire et homme politique français ;
  (1909-1990), géologue canadien ;
 Gilbert La Rocque (1943-1984), romancier, poète et éditeur québécois ;

 Michel Larocque (1952-1992), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Jocelyne Larocque (1988-), joueuse de hockey sur glace canadienne ;
 Martin Larocque (1969-), acteur québécois ;
 Mario Larocque (1978-), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Paul Larocque (1957-), journaliste et animateur de télévision québécois ;
 Ronald Larocque (1953-), conteur québécois ; 
 Sylvain Larocque (1967-), humoriste, auteur et homme politique québécois.

Pseudonyme 

 Andy LaRocque (1962-), guitariste suédois.